Žabari je lahko:
 Žabari, Valjevo (Srbija)
 Žabari (Srbija)